Джефферсон () — английские фамилия, имя и топоним.

Фамилия 
 Джефферсон, Андраде (род. 1988) — бразильский футболист.
 Джефферсон, Артур Стэнли (более известен как Стэн Лорел; 1890—1965) — британский комедийный актёр, сценарист и режиссёр.
 Джефферсон, Блайнд Лемон (1893—1929) — американский блюзмен и гитарист.
 Джефферсон, Брэдфорд (1874—1963) — американский шахматист.
 Джефферсон, Ван (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Джефферсон, Давон (род. 1986) — американский баскетболист.
 Джефферсон, Деррик (род. 1968) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Джефферсон, Джастин (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Джефферсон, Джозеф (1829—1905) — американский театральный актёр и комик, один из самых известных актёров своего времени.
 Джефферсон, Кори (род. 1990) — американский баскетболист.
 Джефферсон, Маршал (род. 1959) — диджей и музыкант направления «хаус».
 Джефферсон, Марк (1863—1949) — главный картограф американской делегации на парижской мирной конференции в 1919 году.
 Джефферсон, Морайя (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Джефферсон, Ричард (род. 1980) — американский баскетболист.
 Джефферсон, Томас (1743—1826) — американский политик, дипломат, философ, архитектор и коллекционер, один из авторов Декларации независимости (1776), 3-й президент США (1801—1809), один из отцов-основателей этого государства.
 «Джефферсон в Париже» — художественный фильм Джеймса Айвори (США—Франция, 1995).
 «» — документальный фильм Кена Бёрнса (США, 1997).
 Джефферсон, Х. Н. — британский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
 Джефферсон, Эл (род. 1985) — американский баскетболист.

Составные фамилии 
 Холлис-Джефферсон, Ронди (род. 1995) — американский баскетболист.

Имя 
 Джефферсон Дэвис (1808—1889) — первый и единственный президент КША.
 Уильям Джефферсон Клинтон (род. 1946) — 42-й президент США.
 Батиста, Джефферсон (род. 1976) — бразильский футболист.
 Фарфан, Джефферсон (род. 1984) — перуанский футболист.

Топоним 
  — невключённая коммуна в провинции Альберта (Канада).
  — город в штате Висконсин (США).
 Джефферсон — город в штате Орегон (США).
 Джефферсон — тауншип в штате Миннесота (США).
 Джефферсон — река в штате Монтана, США.
 Джефферсон — потухший стратовулкан в Орегоне, США, в центральной части Каскадных гор.
 Джефферсон — название нескольких гор в разных штатах США.
 Территория Джефферсон — территория Соединенных Штатов, существовавшая в 1859—1861 годах до создания Территории Колорадо.
 
 
 Джефферсон-Сити — столица штата Миссури, США.
  — тауншип в штате Миссури, США.
 Форт-Джефферсон — покинутый форт XIX века на острове Гарден-Ки, входящем в группу островов Драй-Тортугас в Мексиканском заливе.

См. также 
 
  — американское гидрографическое судно, названное в честь Томаса Джефферсона.
 Цилиндр Джефферсона — шифратор, придуманный Томасом Джефферсоном.
 Джефферсон-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на BMT Canarsie Line.